Блинк (), настоящее имя Кларис Фергюсон () — персонаж Marvel Comics, а также ряда фильмов и видео-игр, обычно связанных с Людьми-Икс. Авторы персонажа — Скотт Лобделл и Джо Мадерейра. Героиня впервые появляется в «Невероятных людях-Икс»#317, опубликованных в 1994 году.Относится к подтипу людей, известному как «мутанты», рожденными со сверхчеловеческими способностями. Блинк обладает силой телепортации путём искажения пространственной энергии.

История публикаций 
Как беглянка со способностью телепортации Блинк появилась среди мутантов, сбежавших от Фаланги во время «1994 X-Universe crossover event Phalanx Covenant». В печатной версии комикса героиня умерла через месяц после своего дебюта. Лобделл и Мадерейра повторно ввели Блинк как более активного персонажа в параллельной вселенной в сюжетной линии «Эра Апокалипса» (1995).

В результате возвращения и увеличения числа появлений во время важных событий, Блинк стала любимицей фанатов, что указано в регулярном издании «Exiles» в 2001 году. Персонаж был популяризирован в четырехчастном издании «Blink limited series» в 2000 году. В основной вселенной возвращение Блинк состоялось в 2009 году.

Биография 

При первом проявлении мутации Блинк поняла, что может навредить другим, и пообещала себе никогда не использовать эту силу.  

Когда над Землей нависла угроза нападения Фаланги, многие молодые мутанты, в том числе и Кларис, были похищены с целью ассимиляции (теперь они известны как «Поколение Икс»). Кларис подружилась с другими пленниками, и после освобождения Эммой Фрост, Джубили, Синкхом, М и Банши, вместе с остальными вступила в бой с Фалангой. «Отпочкование» Фаланги, известное как Харвест, Блинк взяла на себя. Она «исказила» врага при помощи своих способностей, но была поглощена собственным порталом. 

В основной реальности мира Марвел Кларис считается погибшей. В параллельной реальности «Эры Апокалипсиса» Кларис стала членом группы мутантов, сопротивляющихся власти Апокалипсиса — «Людей Икс», командиром которой был Магнето. Именно в этой реальности она взяла имя Блинк и подружилась с Саблезубым. Апокалипсис был побежден, хотя это не спасло мир от краха. Блинк выжила благодаря загадочному Таймброкеру, который собрал команду «Изгнанники», состоявшую из супергероев — жителей уничтоженных миров. Задачей «Изгнанников» было исправление ошибок истории в различных реальностях. В случае выполнения задачи их ждало возвращение домой, в случае неудачи — катастрофы в их мирах. Из-за телепортационных способностей именно Блинк получила от Таймброкера Талос — браслет-телепортатор, который информировал «Изгнанников» об особенностях измерения, в которое они попали, о сущности их миссии, а также следил за тем, чтобы «Изгнанники» не отлынивали от исполнения задач, встряхивая их в случае отказа с помощью мощного заряда энергии. 

Первое задание «Изгнанников» состояло в том, чтобы найти будущего лидера своей команды в мире, в котором все люди и мутанты со сверхспособностями были изолированы в тюрьме. «Изгнанники» решили, что этот лидер — профессор Ксавье, поскольку считали его идеальным командиром. Но оказалось, что в этой реальности Ксавье — опасный преступник, который, оказавшись на свободе, моментально начал претворять в жизнь свои планы. После победы над Ксавье и его сторонниками Изгнанники поняли, что лидер команды — один из них, и им стала Блинк. 

Во время последующих миссий Блинк пришлось столкнуться с трудностями лидерства, потерей друзей и проблемами в личной жизни. У нее начался роман с товарищем по команде Мимиком, но эти отношения были очень сложными из-за обстоятельств их жизни: рано или поздно Блинк и Мимик расстались бы, вернувшись каждый в свой мир. 

Когда Изгнанники попали в реальность, в котором на мутантов охотились Стражи, их задачей было спасти мальчика, который потом освободит всех, кого Стражи заключили в тюрьмы, только затем, чтобы поработить их самому. Эта ситуация — необходимость спасти будущего диктатора, поставила Блинк и ее команду перед сложным моральным выбором, и они сразились с Оружием Икс — командой более радикальных «исправителей реальности», лидером которых был Саблезубый из родного мира Блинк. В итоге Блинк и Саблезубый пришли к компромиссу: Крид дезактивировал свой браслет и остался в этом мире с мальчиком, чтобы воспитать его правильным образом. 

Когда Изгнанники оказались в мире, жители которого были почти все ассимилированы Фалангой, еще и заражены вирусом наследия, Блинк заразила этим вирусом себя, чтобы попытаться спасти этот мир. Но она исцелилась, появился Таймброкер и сообщил, что Блинк выполнила свою миссию и может вернуться в свой мир. Место Блинк в команде заняла Мэджик. Однако после гибели Марико Яшиды (Солнечный Огонь), Таймброкер вернул Блинк в команду, и ее странствие по мирам продолжилось.

Вне комиксов 
 Фильм «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Роль Блинк исполнила Фань Бинбин.
 Телесериал «Одарённые». Роль Блинк исполнила Джейми Чон.

Примечания

Ссылки 

Персонажи комиксов, появившиеся в 1994 году
Вымышленные персонажи из параллельных вселенных
Персонажи Marvel Comics с телепортацией
Мутанты Marvel Comics
Супергероини Marvel Comics
Киноперсонажи Marvel Comics
Китайские супергерои
Персонажи Людей Икс